Слободчики — название населённых пунктов в России:
 Слободчики — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Слободчики — деревня в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Слободчики — село в Усть-Ишимском районе Омской области.
 Слободчики — село в Аромашевском районе Тюменской области.
 Слободчики — село в Упоровском районе Тюменской области.